Клоти́льда, принцесса Венецианская и Пьемонтская  (), в девичестве — Клотильда Мари́ Паска́ль Куро (; 3 апреля 1969, О-де-Сен, Франция) — французская актриса, принцесса Венецианская и Пьемонтская, супруга принца Эммануила Савойского.

Биография 

Клотильда Мари Паскаль Куро родилась 3 апреля 1969 года в О-де-Сене (Франция) в семье инженера Жан-Клода Куро (род. 1942) и учительницы Катрин дю Понтавис дэ Ренардьер (род. 1948). У Клотильды есть три сестры: Камиль, Кристин и Капюсин Куро.

В 1988—2011 годах сыграла в 38 фильмах и телесериалах. В 2007 году она сыграла роль матери Эдит Пиаф  в фильме «Жизнь в розовом цвете».

Личная жизнь 
С 25 сентября 2003 года замужем за Эммануилом Филибертом Савойским, принцем Венеции (род. 1972), с которым она была помолвлена 2 месяца до свадьбы. У супругов есть две дочери — Виттория Кристина Аделаид Кьяра Мария, принцесса Савойская (родилась 28.12.2003) и Луиза Джованна Агата Гавина Бианка Мария, принцесса Савойская (родилась 16.08.2006).

Примечания 

Актрисы по алфавиту